

Patronyme 
La Maison de Sade est une famille à laquelle appartiennent :
Laure de Sade (1310-1348), égérie de Pétrarque ;
Jean-Baptiste de Sade (1701-1767), militaire et diplomate français, père de l’écrivain ;
Jacques de Sade (1705-1778), ecclésiastique et érudit français, oncle de l’écrivain ; 
Hippolyte de Sade (1710-1780), marin
Donatien Alphonse François de Sade, généralement appelé le Marquis de Sade (1740-1814), écrivain français.
Laure de Sade (1859-1936), comtesse de Chevigné, mondaine et salonnière française.

Sade ou Sade Adu (prononc. [ʃade]), chanteuse britannique ;
Sandra Sade (en hébreu סנדרה שדה) (1949-), actrice israélienne

Cinéma 
 Sade (2000), film français de Benoît Jacquot avec Daniel Auteuil et Isild Le Besco.

Musique 
 Sade ou Sade Adu (prononc. [ʃade]), chanteuse britannique ;
 Sade, groupe de musique Smooth jazz dont Sade Adu est la chanteuse ;
 Marquis de Sade (1977-1981), groupe de rock français.

Associations 
 La SADE (Sociedad Argentina de Escritores), association d'écrivains argentine ;

Entreprises 
 La Société auxiliaire des distributions d'eau (SADE) est une société française créée en 1918.
 La Società Adriatica Di Elettricità était une société électrique italienne.

Toponyme 
 Sade est un hameau coutumier (kampung adat) dans l'île indonésienne de Lombok.

Homonymie de patronyme